Skylar ist der Familienname folgender Personen:

 Sunny Skylar (1913–2009), US-amerikanischer Komponist, Sänger, Texter und Musikverleger
 Taz Skylar (* 1995), britisch-spanischer Schauspieler sowie Film- und Theaterschaffender